Das Gemeindearchiv Bienenbüttel ist das kommunale Archiv der niedersächsischen Gemeinde Bienenbüttel. Es verwahrt Bestände über die Geschichte der Gemeinde Bienenbüttel für stadtgeschichtliche, heimatkundliche oder genealogische Forschung. Daneben ist es zuständig für die Aufbewahrung von historisch wertvollem Schriftgut der Gemeindeverwaltung Bienenbüttel. Untergebracht ist das Gemeindearchiv im Rathaus der Einheitsgemeinde Bienenbüttel. Gemeindearchivar seit 2000 ist Holger Runne.

Eng verbunden mit dem Gemeindearchiv ist der seit 2000 existierende Arbeitskreis Geschichte Bienenbüttel. Er veröffentlicht seit dem Jahr 2000 die Schriftenreihe Spuren zur Bienenbütteler Geschichte. Im Jahr 2016 ist Band 20 der Schriftenreihe erschienen.

Siehe auch 
 Liste kommunaler Archive#Deutschland (nach Bundesland) – Niedersachsen

Weblinks 
 Schriftenreihe (Spuren 1 bis 8 und 15 bis 21 und Chronik Edendorf) auf bienenbuettel.de
 Bienenbütteler Arbeitskreis veröffentlicht neuen Spurenband. Unerschöpfliche Geschichte von Gerhard Sternitzke am 24. Dezember 2016 auf az-online.de
 „Die Arbeit fängt jetzt erst an“. Pilotprojekt in Bienenbüttel: Gemeindearchiv lässt historische Filme digitalisieren von Sandra Hackenberg am 12. Januar 2017 auf az-online.de
 Klaus Wedekind (Hrsg.): 10 Jahre Arbeitskreis-Geschichte. 10 Jahre Gemeindearchiv. Bienenbüttel 2000–2010. Spuren 10. Schriftenreihe zur Geschichte Bienenbüttels und der Ortsteile auf books.google.de

Bienenbuttel
Bienenbüttel
Gegründet 2000
Kommunalarchiv (Deutschland)
Organisation (Landkreis Uelzen)
Kultur (Landkreis Uelzen)
Geschichte (Landkreis Uelzen)